Armand Blondeel, een Belgisch glazenier
 Herman Blondeel, een Belgisch glazenier
 Hein Blondeel, een Vlaams acteur.
 Karel Blondeel, een Belgisch triatleet.
 Lanceloot Blondeel, een Vlaams kunstenaar, bouwkundige, meetkundige en cartograaf.
 Sander Blondeel, een Belgisch glazenier
 Veerle Blondeel, een Belgische kogelstootster en discuswerpster.
 Wim Blondeel, een Belgische kogelstoter.

Zie ook 
 Blondel, een verwante naam